Сицилийская держава — общее название для нескольких крупных военно-политических объединений древнегреческих городов Сицилии

 Сицилийская держава Гелона — V в. до н. э.
 Сицилийская держава Дионисия — V—IV вв. до н. э.
 Сицилийская держава Агафокла — IV—III вв. до н. э.